Dvajseta egipčanska dinastija je bila tretja in zadnja dinastija Novega egipčanskega kraljestva. Vladala je od 1189-1077 pr. n. št. Devetnajsta in Dvajseta dinastija tvorita tako imenovano ramzeško obdobje Egipta.

Ozadje
Po smrti kraljice Tausret, zadnje   vladarice Devetnajste dinastije, se je v Egiptu začelo obdobje državljanske vojne, dokazane na steli faraona Setnahta na Elefantini. Okoliščine Tausretine abdikacije niso jasne. Kraljica je morda umrla v miru ali jo je strmoglavil Setnaht, ki je bil takrat že v srednjih letih.

Dvajseta dinastija
Za Dvajseto dinastijo je značilno izgubljanje faraonske moči v korist visokih Amonovih svečenikov. Horemheb, faraon Osemnajste dinastije je  po Ehnatonovi smrti obnovil staro egipčansko religijo in Amonovo svečeništvo. Svečeniki so prevzeli vlogo posrednikov  med bogovi in ljudmi, ki je pred tem pripadala faraonom, zato faraoni niso več imeli takšne moči kot v preteklosti.

Setnaht

Setnaht je stabiliziral stanje v Egiptu in morda odbil poskus invazije Ljudstev z morja. Vladal je približno štiri leta. Nasledil ga je sin Ramzes III.

Ramzes III.

V 5. letu vladanja je odbil napad Libujcev, Mešvešev in Sepedov iz Marmarike, ki so pred tem neuspešno napadli Merneptaha.

Ramzes III. je najbolj znan po prepričljivi zmagi nad konfederacijo Ljudstev z morja v bitkah v Nilovi delti in Djahiju v 8. letu vladanja. Konfederacijo so sestavljali Denjeni,  Tjekerji, Peleseti, Šerdeni in Vešveši. Dogodki so podrobno opisanu na papirusu Harris I, ki omenja, da je Ramzes poražence podjarmil in naselil v "trdnjavah", najverjetneje v Kanaanu.

V 11. letu vladanja je porazil koalicijo libijskih napadalcev.

V obdobju od 12. do 29. leta vladanja je sistematično reorganiziral različne kulte egipčanske religije, ustanovil nove in obnovil templje.

V 29. letu vladanja se je zgodila prva stavka delavcev v pisni zgodovini, ker elitni graditelji njegove grobnice in umetniki v Set Maatu (Deir el-Medina) niso dobili rednih količin žita.

Iz njegovega obdobja je znana tudi haremska zarota, v kateri je kraljica Tiji, ena od njegovih nižjih žena, poskusila zrušiti faraona in na prestol privesti svojega sina Pentaverja. Faraona so zarotniki ubili, državni udar pa kljub temu ni uspel. Ramzesa III. je nasledil njegov izbranec Ramzes IV., ki je obsodil in usmrtil več kot trideset zarotnikov.

Ramzes IV.
 

Ramzes IV. je že na začetku svojega vladanja začel izvajati ogromen  program gradenj, primerljiv z gradnjami Ramzesa II. V Set Maatu je podvojil število delovnih skupin na skupno 120 mož in poslal številne odprave v kamnolome Vadi Hammamat in rudnike turkiza na Sinaju. V eni od največjih odprav je bilo 8.368 mož, med njimi približno 2.000 vojakov. Razširil je očetov Honsujev tempelj v Karnaku in morda začel graditi svojega v bližini Hačepsutinega templja. Severno od Medinet Habuja je začel graditi manjši tempelj, povezan z Ramessesom.

Tudi Ramzes IV. je imel težave z oskrbo delavcev, podobne kot njegov oče. Državne uradnike, ki so izplačevali delavce, je začel spremljati takratni visoki svečenik Ramesesnaht, ki naj bi delavcem pokazal, da za njihove plače ni odgovorna samo države, ampak, vsaj delno, tudi  Amonov tempelj.

Ramzes IV. je ukazal napisati papirus Harris I, najdaljši znani papirus iz Starega Egipta. Dolg je 41 m in vsebuje 1.500 vrstic besedila, ki slavi dosežke njegovega očeta.

Ramzes V.

Ramzes V. je vladal samo štiri leta in leta 1143 pr. n. št. umrl zaradi črnih koz. Edini spomenik, ki je zanesljivo njegov, je stela pri Gebel el-Silsili. Torinski papirus Cat. 2044 dokazuje, da so bili delavci v Set Maatu občasno prisiljeni ustaviti delo na njegovi grobnici KV9 zaradi "strahu pred sovražnikom", kar kaže na naraščajočo nestabilnost v Egiptu in nesposobnost države, da bi se obranila pred sovražnikom, verjetno pred libijskimi roparskimi tolpami.

Za Wilbourjev papirus se domneva, da je bil napisan med njegovim vladanjem. Dokument priča, da je takrat večino obdelovalne zemlje upravljal Amonov tempelj, ki je imel tudi popoln nadzor nad državnimi financami.

Ramzes VI.

Ramzes VI. je najbolj znan po svoji grobnici, ki je pod seboj nenamerno pokopala Tutankamonovo grobnico in jo skrila pred roparji grobnic. Tutankamonovo grobnico je leta 1922 odkril britanski arheolog Howard Carter.

Ramzes VII.

Njegov edini znani spomenik je njegova grobnica KV1.

Ramzes VIII.

O vladanju Ramzesa VIII., ki je trajalo samo eno leto, ni skoraj nič znanega. Dokazan  je samo v Medinet Habuju in na nekaj ploščah. Edini spomenik iz obdobja njegovega vladanja je njegova skromna grobnica, ki je ni uporabil on, ampak sin Ramzesa IX. Mentuherkepešef.

Ramzes IX.

Abbotov papirus dokazuje, da so se med njegovim vladanjem začeli prvi poskusi ropanja bogatih grobnic. Komisija vezirjev je skrbno preiskala deset kraljevih grobnic, štiri grobnice pevk božanske Adoratriks in nazadnje grobnice tebanskih meščanov. V več grobnic je bilo vlomljeno. Med slednjimi je bila tudi grobnica faraona Sobekemsafa II., iz katere so ukradli faraonovo mumijo.

Faraonovo kartušo so odkrili tudi v Gezerju v Kanaanu, kar kaže, da je imel Egipt v tistem času na Bližnjem vzhodu še nekaj vpliva.

Večina gradenj Ramzesa IX. je v Heliopolisu.

Ramzes X.

Vladavina Ramzesa X. je slabo dokumentirana. Gradbena dela v Set Maatu so bila pogosto ustavljena, delno tudi zaradi napadov libijskih roparskih tolp.

Ramzes XI.

Ramzes XI. je bil zadnji faraon Dvajsete dinastije. Med njegovim vladanjem je  postal  položaj faraona tako šibak, da so oblast v Gornjem Egiptu de facto prevzeli visoki Amonovi svečeniki, v Spodnjem Egiptu pa je že pred faraonovo smrtjo vladal Smendes, ustanovitelj Enaindvajsete dinastije v Tanisu.

Propadanje
Podobno kot v prejšnji Devetnajsti dinastiji so se tudi Dvajseti dinastiji dogajale borbe za oblast med kandidati za egipčanski prestol. Na prestolu so bili kar trije sinovi Ramzesa III.:  Ramzes IV., sin kraljice Titi, Ramzes VI., sin kraljice Iset, in Ramzes VIII., sin neznane matere. Dvajseto dinastijo so doletele tudi več zaporednih let trajajoče suše zaradi manjših polplav Nila kot običajno. Posledice suš so bile lakota, državljanski nemiri in uradniška korupcija. Vse to bi omejilo vodstvene možnosti katerega koli kralja.

Faraoni Dvajsete dinastije

Faraoni Dvajsete dinastije so vladali približno 110 let od okoli 1189 do 1077 pr. n. št. Datumi in imena so povzeti po "Chronological Table for the Dynastic Period" v  Erik Hornung, Rolf Krauss, David Warburton (uredniki).  Ancient Egyptian Chronology. Handbook of Oriental Studies. Brill, 2006. Več faraonov je bilo pokopanih v Dolini kraljev v Tebah.

Časovnica

Družinsko drevo

Galerija

Sklici

Dvajseta egipčanska dinastija